Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Monterrey Open 2015 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla nejvýše nasazená srbská tenistka Ana Ivanovićová, kterou v semifinále vyřadila Garciaová.

Vítězkou dvouhry se stala čtvrtá nasazená Švýcarka Timea Bacsinszká, jež ve finále zdolala francouzskou turnajovou trojku Caroline Garciaovou po dvousetovém průběhu 4–6, 6–2 a 6–4. V probíhající sezóně si připsala druhé turnajové vítězství, které představovalo třetí singlový titul na okruhu WTA Tour. Bodový zisk ji v následné pondělní aktualizaci žebříčku WTA z 9. března 2015 zajistil postup na kariérní maximum, když Švýcarka figurovala na 26. místě.

Na předcházejícím turnaji Abierto Mexicano Telcel 2015 si obě finalistky zahrály také o titul. Z obou bojů vyšla vítězně Bacsinszká.

Roli favoritek splnily čtyři nejvýše nasazené tenistky, když všechny prošly do semifinále. Hlavní soutěž si také zahrála bývalá světová sedmička Nicole Vaidišová, která v úvodním kole nestačila na Ivanovićovou.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Monterrey Open
WTA Tour 2015